Brigham Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brigham Hill (Maine)
 Brigham Hill (Worcester County, Massachusetts, 177 m)
 Brigham Hill (Worcester County, Massachusetts, 346 m)
 Brigham Hill (Cheshire County, New Hampshire, 365 m)
 Brigham Hill (Cheshire County, New Hampshire, 404 m)
 Brigham Hill (Tennessee)
 Brigham Hill (Vermont)